КФК «Чайка» () — белорусский футбольный клуб из Зельвы, основанный в 2009 году. Полное название клуба Коллектив физической культуры Чайка ().

История 
Клуб основан в 2009 году в городе Зельва из Гродненской области. На протяжении порядка 10 лет выступал на любительском уровне в областных турнирах, призёром которых нередко становился. В 2020 году клуб заявился для участия во Второй Лиге. По итогу дебютного сезона клуб смог набрать лишь 2 очка в групповом этапе и занял последнее в группе А. В 2021 году клуб снова заявился для участия во Второй Лиге. В 2022 году клуб продолжил выступать в гродненском дивизионе чемпионата.

Статистика выступлений

Основной состав 
По состоянию на 21 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.transfermarkt.com
 Профиль на сайте www.teams.by
 Официальная группа vk.com

Футбольные клубы Белоруссии